Кадри́ль () — многозначное слово французского происхождения:

 Кадриль — французский танец, разновидность контрданса, возникший в конце XVIII в. и популярный в Европе до конца XIX в.
 Кадриль — народный танец восточных славян, созданный на основе салонного французского.
 Кадриль (кавалерия) — небольшой отряд всадников, участвующих в каррузели или турнире.
 Кадриль (пьеса) — пьеса французского писателя и режиссёра Саша Гитри 1938 года, которая неоднократно экранизировалась.
 Кадриль (пьеса) — пьеса английского драматурга Ноэла Кауарда 1952 года.
 Кадриль (фильм) — российский комедийный фильм, снятый в 1999 году.